Нове-Страшеци (, бывш. )— город на западе Чехии, в Центральной Богемии, в районе Раковник Среднечешского края.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Города Среднечешского края